Maase ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Maase (1911–1979), deutsche Ärztin und Widerstandskämpferin (Schwiegertochter von Friedrich Maase)
 Friedrich Maase (1878–1959), deutscher Jurist, Pazifist und Oppositioneller
 Kamiel Maase (* 1971), niederländischer Langstreckenläufer
 Kaspar Maase (* 1946), deutscher Kulturwissenschaftler und Volkskundler (Enkel von Friedrich Maase)
 Lukas Maase (* 1998), deutscher Volleyballspieler
 Rica Maase (* 1999), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch: 
 Mase